La Société nationale d'électricité et de thermique (la Snet), devenue « E.ON France - Snet » puis « Uniper France Power ».
 Le Syndicat national de l'enseignement technique affilié à la FEN, disparu en 1966 par fusion avec le Syndicat national des enseignements de second degré.

Homonymie d'acronyme